Trochophora är ett släkte av svampar. Trochophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trochophora